Chirițești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chirițești (Suseni), Dorf im Kreis Argeș
 Chirițești (Uda), Dorf im Kreis Argeș
 Chirițești (Vedea), Dorf im Kreis Argeș
 Chirițești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova